Timiș (rivier), een rivier in Roemenië en Servië
District Timiș, een district (județ) in Roemenië
Timișoara, een stad in Roemenië